Spritzschutz steht für:
 Fliesenspiegel (Küchenspiegel), ein an eine Arbeitsfläche, einen Herd oder eine Spüle angrenzender gefliester Wandbereich in einer Küche
 verschiedene Bauteile in motorisierten Fahrzeugen, siehe z. B. Radkasten
 Spritzdecke, Abdeckung in einem Kajak